Баумгарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Баумгарт, Бернд (род. 1955) — немецкий гребец.
 Баумгарт, Вольфганг (1949—2011) — немецкий хоккеист на траве.
 Баумгарт-Витан, Ига (род. 1989) — польская легкоатлетка.
 Баумгарт, Николай Андреевич (1814—1893) — русский генерал-артиллерист, военный теоретик.
 Баумгарт, Штеффен (род. 1972) — немецкий футболист; тренер. См. также